Afričan je obecné označení obyvatele afrického kontinentu nebo osoby z něj pocházející.

Další významy mohou zahrnovat:
 Afričan (film) – francouzský film z roku 1983
 Afričan (esej) – esej francouzského spisovatele Le Cléziho, laureáta Nobelovy ceny za literaturu
 Afričanka – francouzská opera Giacoma Meyerbeera
 Gangster Ka: Afričan – český film z roku 2015

Související články 
 Africká hudba
 Afrikánci – potomci bělošských přistěhovalců v Jižní Africe; viz též Búrové
 Africké národy

Externí odkazy